Bykanowo (), Ortsnamen in Russland:

 Bykanowo (Obojan), Dorf im Rajon Obojan, Oblast Kursk
 Bykanowo (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

Siehe auch:
 Vladislav Bykanov, ein israelischer Shorttracker